Edward Hallowell (herpetòleg) (1808–1860)
 Edward Hallowell (psiquiatre), psiquiatre estatunidenc conegut pel seu treball sobre el trastorn per hiperactivitat
 Edward Needles Hallowell (1836–1871), oficial d'infanteria del 54th Massachusetts Volunteer Infantry